Сен-Марс'я́ль-д'Альбаре́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Бордо, 30 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 467,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Марс'яль-д'Альбаред на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс'яль-д'Альбаред на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь